Nicollas Katayama (nacido el 27 de abril de 1994) es un futbolista brasileño que se desempeña como defensa.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Clube de Regatas do Flamengo
Futbolistas del Tokyo Verdy
Futbolistas del Bangu Atlético Clube
Futbolistas del Esporte Clube Guarani